Peter Wight est un nom pouvant désigner:

 (1838-1925), architecte américain
 (1924-1998), vétérinaire et chercheur britannique
 (1930-2015), joueur guyanien de cricket
Peter Wight (né en 1950), acteur anglais

Voir aussi

Wight, Peter